La Serie A2 2001-2002 è stata la 18ª edizione di questo torneo, il secondo livello del campionato italiano di pallanuoto maschile.

Le prime classificate dei due gironi, Nervi e Catania, hanno conquistato la promozione diretta in Serie A2, mentre le ultime classificate (Torino '81 e Sporting Club Nuoto Napoli), sono retrocesse in Serie B.

Squadre partecipanti

Girone Nord

Girone Sud

Girone Nord

Classifica finale

Calendario e risultati

Girone Sud

Classifica finale

Calendario e risultati

Verdetti
 Nervi e Catania promosse in Serie A1
 Torino 81 e SCN Napoli promosse in Serie A1

Bibliografia
Polisportiva.it, Archivio 2002. URL consultato in data 7 novembre 2012.

Voci correlate
Serie A1 2001-02

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 2001
Sport acquatici nel 2002
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto